Nova može da bude:
 Nova
 Nova (Kuneo)
 Nova (Sondrio)
 Nova (novine)